El Conde Eitel Federico II de Hohenzollern (c. 1452 - 18 de junio de 1512 en Trier) fue un conde de Hohenzollern que pertenecía a la línea suaba de la Casa de Hohenzollern. Fue el primer presidente del Reichskammergericht. Como estrecho amigo del Archiduque y después emperador Maximiliano I, ganó gran influencia en la política imperial. Logró consolidar y ampliar su propio territorio.

Relaciones con la línea francona 
Eitel Federico II era el hijo y heredero del Conde Jobst Nicolás I (1433-1488). Continuó la política de su padre de buenas relaciones con la línea francona de la Casa de Hohenzollern, quienes gobernaban el Burgraviato de Núremberg y el Margraviato de Brandeburgo. Durante el reinado de su padre, pasó varios años en el corte del Elector Alberto III Aquiles. Desde 1481, sirvió como capitán del Señorío de Krosno Odrzańskie, al este del Oder. En 1483, se convirtió en Consejero de Brandeburgo. Más tarde, sirvió como gobernador de Kottbus y Züllichau.

En 1482 en Berlín, contrajo matrimonio con Magdalena, la hija del Margrave Federico de Altmark, creando así una relación familiar entre las dos líneas de Hohenzollern. El Elector Alberto Aquilles, que tenía posesiones propias en Suabia, protegía a sus parientes suabos contra los poderosos Condes de Wurtemberg, que formaban una amenaza contra los Hohenzollern suabos desde hacía mucho tiempo.

Relaciones con la Casa de Habsburgo 
Eitel Federico II era un estrecho amigo de Maximiliano I y mantuvo una excelente relación con la Casa de Habsburgo. Ganó gran influencia en la política imperial. Proporcionó servicios diplomáticos para Maximiliano y luchó por él en los Países Bajos. Se distinguió en la Batalla de Guinegate en 1479 y en 1488, lideró la vanguardia contra los ciudadanos rebeldes de Brujas, quienes mantenían captivo al recién elegido emperador.

Eitel Federico sirvió a Maximilano como juez y cuando fue establecido el Reichskammergericht en 1495, Eitel Federico fue su primer presidente. En 1497 o 1498, fue elegido Consejero en Austria. En 1499, Eitel Federico y Dietrich Blumeneck lideraron un pequeño ejército contra Suiza y conquistaron Rorschach en la margen meridional del lago de Constanza. En 1500, ocupó el Condado de Gorizia para Austria. En 1501, se le concedió la Orden del Toisón de Oro.

El 12 de septiembre de 1504, durante la Guerra de Sucesión de Landshut, luchó en Regensburg contra Bohemia y el Palatinado. Comandó el ala derecha de la caballería y contribuyó de forma significativa a la victoria.

Legado 

En 1505 Eitel Federico II fundó la Iglesia Colegiata en Hechingen, donde puede verse una lápida de él y su esposa.

Hijos 
Los siguientes hijos nacieron del matrimonio de Eitel Federico y Magdalena de Brandeburgo:
 Francisco Wolfgang (1483 o 1484-1517), desposó c. 1503 a la Margravina Rosina de Baden (1487-1554).
 Wandelberta (c. 1484-1551), desposó en 1507 al Conde Alberto III de Hohenlohe-Weikersheim (m. 1551).
 Joaquín (1485 o 1486-1538), desposó en 1513 a Anastasia de Stoffeln (m. 1530).
 María Salomé (1488-1548), desposó en 1507 al Conde Luis XV de Oettingen (m. 1557).
 Eitel Federico III (1494-1525), su sucesor, desposó a Juana de Witthem (m. 1544).
 Ana (1496-1530), una monja

Ancestros

Referencias 
 Martin Dressel: Graf Eitelfriedrich II. von Zollern (1452 - 1512), Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung, Wetzlar, 1995
 Wolfgang Neugebauer: Die Hohenzollern. Anfänge, Landesstaat und monarchische Autokratie bis 1740, vol. 1, Stuttgart, Berlín y Colonia, 1996
 Theodor Schön (1900), "Zollern: Graf Eitel Friedrich II. von", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 45, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 414-415
 Constantin von Wurzbach: Hohenzollern, Eitel Friedrich (IV.), in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, vol. 9, Verlag L. C. Zamarski, Vienna, 1863, p. 217

Enlaces externos 
 Entry at deutschemonarchie.de

Condes de Hohenzollern
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nobles de Alemania del siglo XV
Nobles de Alemania del siglo XVI
Fallecidos en Tréveris